Talvijärvi (finska: "vintersjön") kan syfta på ett antal insjöar.

Finland 
 Talvijärvi, Enare, sjö vid Kaamanen i Enare kommun
 Talvijärvi, Kuusamo, sjö i Ruka i Kuusamo kommun
 Talvijärvi, Savitaipale, sjö vid Vanha-Kärnä och Uusi-kärnä i Savitaipale kommun

Sverige 

Talvijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Talvijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (19,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn